Melioranskij ist der Name folgender Personen:

 Boris Michailowitsch Melioranskij (1870–1906), russischer Kirchenhistoriker
 Platon Michailowitsch Melioranskij (1868–1906), russischer Orientalist
 Wladimir Michailowitsch Melioranskij (1873–1941), russischer Mathematiker